Mail Dominance — сьомий студійний альбом американського репера Esham, виданий 26 лютого 1999 р. лейблами Gothom Records та Overcore Records. Дистриб'ютор релізу: TVT Records.

Список пісень

Учасники 
 Esham — продюсер, звукорежисер, мастеринг
 Santos — продюсер, звукорежисер, мастеринг, бек-вокал
 С'ю Джілліс — бек-вокал
 Mastamind, TNT — запрошені гості
 Лаура Рубі, Ларрі Сантос, Зела Вільямс, Меттью Козух — бек-вокал
 Меттью Козух-Рі — дизайн

Посилання 

Музичні альбоми 1999
Альбоми Esham
Англомовні музичні альбоми